Osiedle Powstańców Wielkopolskich w Ciechanowie
 Osiedle Powstańców Wielkopolskich w Myśliborzu
 Osiedle Powstańców Wielkopolskich w Ostrowie Wielkopolskim

Powstańców Wielkopolskich